Babadag bezeichnet als geografischer Begriff

 Babadağ, Stadt in der Türkei
 Babadag (Rumänien), Stadt in Rumänien

 Babadağ (Berg, Denizli), Berg in der Türkei, Provinz Denizli
 Babadağ (Berg, Muğla), Berg in der Türkei, Provinz Muğla
 Babadag (Kaukasus), Berg im Kaukasus